Steinsfeld ist ein Ortsname:

 Steinsfeld, Gemeinde im Landkreis Ansbach, Bayern
 Steinsfeld, früherer Ort, heute Siedlungsteil der Gemeinde Lehrensteinsfeld im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Steinsfeld (Wonfurt), Gemeindeteil von Wonfurt im Landkreis Haßberge, Bayern